Кулёмин — русская фамилия. Известные носители:

 Кулёмин, Василий Лаврентьевич (1921—1962) — советский поэт.
 Кулёмин, Вячеслав Валерьевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Кулёмин, Кирилл Леонидович (род. 1980) — российский регбист.
 Кулёмин, Максим Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 Кулёмин, Николай Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Кулёмин, Эдуард Анатольевич (род. 1960) — российский художник, поэт.

См. также 
 Кулемин, Борис Николаевич